Ivan Likar je lahko:

 Ivan Likar (partizanski nadimek Goljan, rojen 1914)
 Ivan Likar (partizanski nadimek Sočan, rojen 1921)
 Ivan Likar (duhovnik), liturgik, dr. teol. (1946 - 2006)